Каракольский сельский округ:
 Каракольский сельский округ — округ Есильского района Акмолинской области Казахстана.
 Каракольский сельский округ — округ Каркаралинского района Карагандинской области Казахстана.
 Каракольский сельский округ — округ Урджарского района Восточно-Казахстанской области Казахстана.